Plaats in Indonesië
 Tanggulrejo (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tanggulrejo (Manyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java